Eupolem, militar macedoni
 Eupolem d'Etòlia, militar etoli al servei dels romans
 Eupolem d'Etòlia, militar etoli 
 Eupolem d'Hipata, polític d'Hipata a Tessàlia 
 Eupolem, escriptor grec 
 Eupolem, historiador grec 
 Eupolem, arquitecte grec